Étienne Daho – cantautore francese
 Ouakpé-Daho – arrondissement del Benin nella città di Ouidah, dipartimento dell'Atlantico
 Sidi Daho des Zairs –  comune dell'Algeria nella provincia di Sidi Bel Abbes